Peetri kan syfta på följande platser:

Estland 

 Peetri, Harjumaa, småköping i Rae kommun i landskapet Harjumaa, 
 Peetri, Järvamaa, småköping i Kareda kommun i landskapet Järvamaa, 
 Peetri jõgi (), å i norra Lettland och södra Estland, 
 Peetrimõisa, by i Saarepeedi kommun i landskapet Viljandimaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar